Бад-Фишау-Брунн () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Винер-Нойштадт. Население составляет 2807 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 20,59 км². Официальный код — 3 23 01.

Достопримечательности 
 Придорожный ресторан, построенный по проекту Хундертвассера

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Райнхард Кноблох (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 12 мест.
 СДПА занимает 7 мест.
 Партия BÜLI занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии